Хоккей на траве являлся одним из десяти основных видов спорта на Играх Содружества 2002, прошедших в Манчестере, Англия. Это был второй турнир по хоккею на траве на Играх Содружества с его включения в программу Игр в 1998 году. Соревнования проходили на стадионе «Belle Vue Complex» с 27 июля по 4 августа 2002 для мужчин и с 26 июля по 3 августа 2002 для женщин.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр Содружества 2002
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 2002 на сайте todor66.com
 Страница о хоккее на траве (женский турнир) на Играх Содружества 2002 на сайте todor66.com